Marco III di Alessandria – Papa della Chiesa ortodossa copta dal 1166 al 1189
 Marco III di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria dal 1180 al 1209